Mambawakale ruhuhu — вид архозаврів, що існував у ранньому тріасі (247—242 млн років тому). Базальний у кладі Paracrocodylomorpha.

Історія відкриття 
Викопні рештки рептилії знайдені англійським палеонтологом Аланом Чарігом у 1963 році в Танзанії під час спільної експедиції Британського музею, Лондонського університету, а також дослідників з Уганди, Південної Африки та Единбурга. Було виявлено череп з щелепами, елементи шийного ряду та лівий манус. Скам'янілості зберігалися в Музеї природної історії Лондона під назвою Pallisteria angustimentum (на честь друга Чаріга Джона Вівера Паллістера та латинських слів «angustus» і «mentum», що означають «вузьке підборіддя»). Рукопис з описом решток, хоча і зазначений як «у друку», ніколи не був опублікований і не вилучений з архівів, тому назва Pallisteria (і родина Pallisteriidae) є nomen nudum.

Офіційний опис голотипного зразка (NHMUK R36620) був опублікований через 59 років у 2022 році Річардом Дж. Батлером та його колегами під назвою Mambawakale ruhuhu. Родова назва Mambawakale складається із слів мови суахілі «mamba» (крокодил) і «wakale» (давній). Видова назва M. ruhuhu дана на честь річки Рухуху в басейні якої знайдені рештки.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки Mambawakale:

Примітки 

Архозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022